Термин DVD может означать:
 DVD — цифровой диск для записи информации.
 DVD — во Франции, обозначение принадлежности беспартийного кандидата или политика к правой части политического спектра.

См. также 
 DVD-привод 
 DVD-проигрыватель
 DVD-ROM
 DVD-RW